

Доброполе — село, Бучацька міська громада, Чортківський район, Тернопільська область

Доброполе — село в гміні Добра Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Доброполе — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Доброполе — село в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства